Eanberht ist ein angelsächsischer männlicher Rufname.

Bedeutende Namensträger waren:
Eanberht (Hwicce), König der Hwicce (755–um 759)
Eanberht (Malmesbury), Abt von Malmesbury im späten 8. Jahrhundert
Eanberht (Hexham), Bischof von Hexham (800–813)
Eanberht (Mercia), Dux von Mercia (vor 804-nach 811)